Burtassowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Denissowna Burtassowa (* 1987), russische Schachspielerin
 Jewgenija Alexandrowna Burtassowa (* 1993), russische Biathletin